Schmidt Antal (1782–1849) piarista tanár, temesvári rektor és igazgató
 Schmidt Antal (1786–1863) építész
 Schmidt Antal (1863–1922) polgári iskolai igazgató
 Schmidt Antal (1880–1966) entomológus, múzeumigazgató, zoológus, lepkegyűjtő, a Magyar Nemzeti Múzeum állattárának igazgatója
 Schmidt Antal (1944) algológus, biológia-kémia tanár, főiskolai docens, hidrobiológus